The Girl in the Dark – film del 1918 diretto da Stuart Paton
The Girl in the Dark – cortometraggio del 2012 diretto da Luke Frydenger
The Girl in the Dark – film del 2015